La Pocharde est le titre de plusieurs œuvres :
Littérature 
 La Pocharde, roman de Jules Mary (1898) adapté quatre fois au cinéma entre 1919 et 1953.

Cinéma 
 La Pocharde, film d'Henri Fescourt (1919)
 La Pocharde, film d'Henri Étiévant (1921)
 La Pocharde, film de Jean-Louis Bouquet et Jean Kemm (1937)
 La Pocharde, film de Georges Combret (1953)